Fernando Gusmão ist der Name folgender Personen:

* Fernando Gusmão (Schauspieler) (1919–2002), portugiesischer Schauspieler 
 Fernando Gusmão (Freiheitsaktivist) (Sabu Rai), osttimoresischer Freiheitsaktivist 
 Fernando Gusmão (Freiheitskämpfer) (Bere Dú), osttimoresischer Freiheitskämpfer 
 Fernando Buarque de Gusmão (* 1967), brasilianischer Politiker
 Fernando Dias Gusmão (* 1973), osttimoresischer Politiker